Álftafjörður – fiord w regionie Fiordów Zachodnich
 Álftafjörður – fiord w północnej części półwyspu Snæfellsnes 
 Álftafjörður – fiord w regionie Fiordów Wschodnich